Die Deutsche Cadre-47/2-Meisterschaft 1980/81 ist eine Billard-Turnierserie und fand vom 31. Oktober bis zum 2. November 1980 in Kempten (Allgäu) zum 51. Mal statt.

Geschichte 
Dramatisch endete die 51. Deutsche Meisterschaft im Cadre 47/2. Gespielt wurde erstmals im Doppel-K.-o.-System-System. Thomas Wildförster spielte ein (fast) perfektes Turnier. Er gewann bis zum Endspiel alle seine Partien. Im Finale begann er mit 109 Punkten. Klaus Hose dagegen startete mit einer Fehlaufnahme. Dann beendete Wildförster in der zweiten Aufnahme mit einer 291er Serie das Match. Alle Anwesenden im Saal waren sich sicher, das war der Meistertitel. Hose begann mit dem Nachstoß und die Bälle lagen nach 320 Punkten press zusammen. Es war nur der Anfangsstoß möglich. Er machte ihn und die restlichen 79 Punkte. Es gab eine Verlängerung von einer Aufnahme. Wildförster, noch geschockt von dem Geschehen, ließ den Anfangsball aus. Hose dagegen machte ihn sicher und wurde zum fünften Mal Deutscher Meister im Cadre 47/2. Platz drei belegte der Düsseldorfer Dieter Wirtz.

Turniermodus 
Das ganze Turnier wurde im Doppel-K.-o.-System gespielt. Bei MP-Gleichstand in der Abschlusstabelle wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Doppel-K.-o.-Runde

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1980/81
Karambolageveranstaltung 1980
Sportveranstaltung in Kempten (Allgäu)